Principal torneio de futebol da antiga Iugoslávia, o Campeonato Iugoslavo de Futebol foi organizado pela Associação de futebol da Iugoslávia e disputado até 2002, quando o país passou a se chamar Sérvia e Montenegro. 

O campeonato sérvio-montenegrino foi disputado até 2006, quando o país se separou e foram disputadas as ligas independentes da Sérvia e de Montenegro.

Além disso, até 1991 o campeonato também foi disputado com os clubes Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina e República da Macedônia.

Títulos

Campeonato Iugoslavo 
De 1923 até 1940, foi disputado sob a bandeira do Reino da Iugoslávia, parando até 1945 devido à Segunda Guerra Mundial. A partir deste ano e até 1991, foi disputado na República Socialista Federal da Iugoslávia.

Reino da Iugoslávia  

 1923 Građanski Zagreb
 1924 Iugoslávia Belgrado
 1925 Iugoslávia Belgrado
 1926 Građanski Zagreb
 1927 Hajduk Split
 1928 Građanski Zagreb
 1929 Hajduk Split
 1930 Concordia Zagreb
 1931 BSK Beograd
 1932 Concordia Zagreb
 1933 BSK Beograd
 1934 não houve torneio devido ao assassinato do Rei Alexandre da Iugoslávia
 1935 BSK Beograd
 1935/36 BSK Beograd
 1936/37 Građanski Zagreb
 1937/38 HAŠK Zagreb
 1938/39 BSK Beograd
 1939/40 Građanski Zagreb

República Socialista Federal da Iugoslávia  

 1945 Sérvia1
 1946/47 Partizan Belgrado
 1947/48 Dinamo Zagreb
 1948/49 Partizan Belgrado
 1950 Hajduk Split
 1951 Estrela Vermelha de Belgrado
 1952 Hajduk Split
 1952/53 Estrela Vermelha de Belgrado
 1953/54 Dinamo Zagreb
 1954/55 Hajduk Split
 1955/56 Estrela Vermelha de Belgrado
 1956/57 Estrela Vermelha de Belgrado
 1957/58 Dinamo Zagreb
 1958/59 Estrela Vermelha de Belgrado
 1959/60 Estrela Vermelha de Belgrado
 1960/61 Partizan Belgrado
 1961/62 Partizan Belgrado
 1962/63 Partizan Belgrado
 1963/64 Estrela Vermelha de Belgrado
 1964/65 Partizan Belgrado
 1965/66 Vojvodina Novi Sad
 1966/67 FK Sarajevo
 1967/68 Estrela Vermelha de Belgrado
 1968/69 Estrela Vermelha de Belgrado
 1969/70 Estrela Vermelha de Belgrado
 1970/71 Hajduk Split
 1971/72 Zeljeznicar Sarajevo
 1972/73 Estrela Vermelha de Belgrado
 1973/74 Hajduk Split
 1974/75 Hajduk Split
 1975/76 Partizan Belgrado
 1976/77 Estrela Vermelha de Belgrado
 1977/78 Partizan Belgrado
 1978/79 Hajduk Split
 1979/80 Estrela Vermelha de Belgrado
 1980/81 Estrela Vermelha de Belgrado
 1981/82 Dinamo Zagreb
 1982/83 Partizan Belgrado
 1983/84 Estrela Vermelha de Belgrado
 1984/85 FK Sarajevo
 1985/86 Partizan Belgrado2
 1986/87 Partizan Belgrado3
 1987/88 Estrela Vermelha de Belgrado
 1988/89 Vojvodina Novi Sad
 1989/90 Estrela Vermelha de Belgrado
 1990/91 Estrela Vermelha de Belgrado

Notas:

1 O Campeonato de 1945 foi disputado entre as ex-Repúblicas Iugoslavas: Sérvia, Croácia, Eslovênia, Bósnia e Herzegovina, Montenegro, além da província autônoma da Voivodina e da equipe das forças armadas da Iugoslávia. O torneio foi realizado com o intuito de reforçar o sentimento nacionalista Iugoslavo.

2 A Associação de futebol da Iugoslávia decidiu que a última rodada deveria ser jogada novamente, depois de acusações de combinação de resultados. O Partizan recusou, pois havia ganho o título com uma vitória de 4 a 0 sobre o Zeljeznicar Sarajevo. Na nova rodada, o jogo foi de 3 a 0 para o time de Sarajevo, o que daria o título para o Estrela Vermelha (que acabou jogando a Liga dos Campeões da UEFA em 1986/87). Entretanto, após uma seqüência de processos, a tabela original, com o Partizan campeão, foi oficialmente reconhecida em 1987.

3 Dez clubes iniciaram a temporada 1986/87 com uma redução de 9 pontos, entre eles o Partizan e o Estrela Vermelha, devido aos eventos ocorridos na temporada anterior. O Vardar Skopje acabou ganhando o título, e participou da Liga dos Campeões da UEFA em 1987/88. Porém, mais tarde a redução de pontos foi anulada por processos legais, e o título foi dado ao Partizan, que havia ganho o campeonato caso não houvesse a redução.

República Federal da Iugoslávia  
De 1992 a 2003, o torneio foi disputado apenas por clubes da Sérvia e de Montenegro.

 1991/92 Estrela Vermelha de Belgrado4
 1992/93 Partizan Belgrado
 1993/94 Partizan Belgrado
 1994/95 Estrela Vermelha de Belgrado
 1995/96 Partizan Belgrado
 1996/97 Partizan Belgrado
 1997/98 FK Obilic
 1998/99 Partizan Belgrado5
 1999/00 Estrela Vermelha de Belgrado
 2000/01 Estrela Vermelha de Belgrado
 2001/02 Partizan Belgrado

Notas: 

4 Antes do início da temporada, os clubes croatas e eslovenos desistiram do torneio e começaram a disputar seus respectivos campeonatos nacionais. Durante a temporada, os clubes bósnios também desistiram (com exceção do Borac Banja Luka, que se mudou para Belgrado para 1992/93). Depois do torneio, os clubes macedônios também iniciaram a disputa do campeonato de seu país.

5 Temporada interrompida em 12 de maio devido aos ataques da OTAN, quando faltavam mais de 10 rodadas para jogar. o Partizan foi declarado campeão em 1999.

Títulos dos clubes na Iugoslávia 

  Estrela Vermelha de Belgrado: 19

  Partizan Belgrado: 17 

  Hajduk Split: 9

  BSK Belgrado*: 5

  Gradjanski Zagreb: 5
  
  Dinamo Zagreb: 4

  Concordia Zagreb: 2

  Iugoslávia Belgrado: 2

  FK Sarajevo: 2

  Vojvodina Novi Sad: 2

  FK Obilic: 1

  HASK Zagreb: 1

  Zeljeznicar Sarajevo: 1

-* Hoje OFK Belgrado

Títulos por República 

 : 50

 : 21

 : 3

 ,  e : 0

Campeonato Sérvio-Montenegrino  
Apenas mudou o nome do país, mas o formato e os clubes continuaram como estava na temporada anterior.

 2002/03 Partizan Belgrado
 2003/04 Estrela Vermelha de Belgrado
 2004/05 Partizan Belgrado
 2005/06 Estrela Vermelha de Belgrado

Títulos na Sérvia e Montenegro 

  Estrela Vermelha de Belgrado: 2

  Partizan Belgrado: 2

Ver também 
 Copa da Iugoslávia
 Campeonato Sérvio
 Campeonato Croata
 Campeonato Bósnio
 Campeonato Esloveno
 Campeonato Macedônio
 Campeonato Montenegrino
 Campeonato Kosovar

Iugoslávia
Futebol da Iugoslávia